Метопозавриды  — семейство вымерших земноводных из надсемейства трематозавроид (Trematosauroidea) отряда темноспондильных, живших во время верхнетриасовой эпохи.

Описание 

Отличаются чрезвычайно плоским черепом с передним положением глазниц, то есть морда очень короткая, очень длинная заглазничная часть черепа. Чрезвычайно развиты желобки боковой линии. Тело уплощённое, относительно массивное, хвост обычно недлинный, сжатый с боков. Конечности относительно слабые, но пальцы длинные, кисть и стопа широкие. Обычно метопозавриды — крупные животные с длиной черепа до 50 см, общая длина до 2,5 метров. Известны из Западной и Центральной Европы, Северной Америки, Индии и Северной Африки. Обычно обнаруживаются в виде скоплений скелетов крупных особей, погибших в высохших водоёмах. Это показывает, что взрослые животные даже не пытались переползти по суше в другой водоём, то есть совершенно не могли передвигаться по земле. Молодые животные были более подвижны, их находят в отложениях прибрежной полосы водоёмов.

Образ жизни крупных взрослых метопозаврид обычно описывают как «живой капкан» — амфибия пассивно лежала на дне водоёма, совершая бросок за добычей. В то же время, не исключено, что в реальности метопозавриды могли быть довольно активными водными хищниками (сдвинутые вперёд глаза могли облегчать активную охоту, это отличает их от капитозавров).

Руководящие ископаемые верхнего триаса.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на декабрь 2017 года в семейство включают 5 вымерших родов:
  [syn.  и {{btname|Koskinonodon|Branson & Mehl, 1929] — 1 вид, из верхнего триаса США
  — 1 вид, мелкие, возможно, полуназемные животные из верхнего триаса США
 
 
 
  — 5 видов, 2 подвида
  — 1 вид, мелкие, возможно, полуназемные животные из верхнего триаса США

Также к семейству в статусе nomen dubium относят несколько таксонов: , , , , .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 160.500 Temnospondyli: Trematosauria (2).
 Stem: Tetrapoda Goodrich, 1930.
 https://web.archive.org/web/20080407225312/http://www.palaeos.com/Mesozoic/Triassic/Carnian.500.htm#Metoposaurus.
 https://web.archive.org/web/20090414130748/http://www.palaeos.com/Mesozoic/Triassic/Norian.3.htm#Apachesaurus.

Стереоспондильные
†
Земноводные триасового периода